Понсе — власна назва.

Топоніми

Понсе (Пуерто-Рико)

Понсе (Франція)

Особи 
 Хуан Понсе де Леон